Justice:

 Justice — французский френч-хаус дуэт.
 Justice — второй студийный альбом японской метал-группы Matenrou Opera.
 Justice — двенадцатый студийный альбом американской группы Molly Hatchet.
 Justice — шестой студийный альбом канадского певца Джастина Бибера.

См. также 
 Justice (disambiguation)